Luková bzw. Lukova ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

 Luková, Gemeinde im Okres Ústí nad Orlicí
 Luková (Brodek u Přerova), Ortsteil von Brodek u Přerova, Okres Přerov
 Luková, Ortsteil von Manětín, Okres Plzeň-sever
 Luková, Ortsteil von Nepolisy, Okres Hradec Králové
 Luková, Bergstation südlich von Demänovská Dolina, Okres Liptovský Mikuláš

Lukova ist:

 ein Dorf in Albanien, siehe Lukova